Мёртвая вода́ — вид воды, распространённый в преданиях и мифах народов мира. Так, например, чтобы оживить мёртвого хозяина, волк из сказки «Иван-царевич и Серый волк» полил его сначала мёртвой водой, которая заживила смертельные раны, а потом живой водой, которая и оживила царевича.

В. Я. Пропп предлагает следующее объяснение этого мотива:

…Если высказанные здесь предположения верны, то это объясняет, почему героя сперва опрыскивают мёртвой водой, а потом живой. Мёртвая вода его как бы добивает, превращает его в окончательного мертвеца. Это своего рода погребальный обряд, соответствующий обсыпанию землёй. Только теперь он — настоящий умерший, а не существо, витающее между двумя мирами, могущее возвратиться вампиром. Только теперь, после окропления мёртвой водой, эта живая вода будет действовать.

См. также 
 Живая вода
 Святая вода

Примечания

Литература 
 

Мифические вещества
Вода в культуре
Славянская мифология
Русская мифология